{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (84201) - || 2002 RB125 || 7 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84202) - || 2002 RF127 || 10 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84203) - || 2002 RD133 || 9 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84204) - || 2002 RZ133 || 10 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84205) - || 2002 RY134 || 10 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84206) - || 2002 RE136 || 11 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84207) - || 2002 RA138 || 10 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84208) - || 2002 RA139 || 10 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84209) - || 2002 RS139 || 10 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84210) - || 2002 RZ139 || 10 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84211) - || 2002 RV141 || 10 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84212) - || 2002 RG149 || 11 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84213) - || 2002 RQ153 || 13 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84214) - || 2002 RY167 || 13 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84215) - || 2002 RP177 || 13 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84216) - || 2002 RH179 || 14 september 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84217) - || 2002 RW179 || 14 september 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84218) - || 2002 RD180 || 14 september 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84219) - || 2002 RP186 || 12 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84220) - || 2002 RY187 || 12 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84221) - || 2002 RN201 || 13 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84222) - || 2002 RR220 || 15 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84223) - || 2002 RL223 || 13 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84224) Kyte || 2002 RB233 || 9 september 2002 || Haleakala || R. Matson
|-
| (84225) Verish || 2002 RO236 || 12 september 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| (84226) - || 2002 SQ4 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84227) - || 2002 SJ5 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84228) - || 2002 SL12 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84229) - || 2002 SH15 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84230) - || 2002 SV16 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84231) - || 2002 SC17 || 27 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84232) - || 2002 SC20 || 26 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84233) - || 2002 SO23 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84234) - || 2002 SR24 || 28 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84235) - || 2002 SP25 || 28 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84236) - || 2002 SP27 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84237) - || 2002 SZ29 || 28 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84238) - || 2002 SK30 || 28 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84239) - || 2002 SL32 || 28 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84240) - || 2002 SL33 || 28 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84241) - || 2002 SS33 || 28 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84242) - || 2002 ST34 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84243) - || 2002 SK35 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84244) - || 2002 ST35 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84245) - || 2002 SV35 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84246) - || 2002 SJ36 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84247) - || 2002 SL36 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84248) - || 2002 SN36 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84249) - || 2002 SR36 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84250) - || 2002 SX36 || 29 september 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84251) - || 2002 SG37 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84252) - || 2002 SL41 || 30 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84253) - || 2002 SG42 || 28 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84254) - || 2002 SH42 || 28 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84255) - || 2002 SF45 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84256) - || 2002 SO45 || 29 september 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84257) - || 2002 SU45 || 29 september 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84258) - || 2002 SW45 || 29 september 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (84259) - || 2002 ST46 || 29 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84260) - || 2002 SP50 || 30 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84261) - || 2002 SD51 || 16 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84262) - || 2002 SN54 || 30 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84263) - || 2002 TZ4 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84264) - || 2002 TG5 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84265) - || 2002 TO5 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84266) - || 2002 TS5 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84267) - || 2002 TF6 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84268) - || 2002 TU7 || 1 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84269) - || 2002 TY7 || 1 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84270) - || 2002 TT8 || 1 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84271) - || 2002 TU8 || 1 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84272) - || 2002 TH10 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84273) - || 2002 TF11 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84274) - || 2002 TY13 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84275) - || 2002 TF14 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84276) - || 2002 TX16 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84277) - || 2002 TZ16 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84278) - || 2002 TR20 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84279) - || 2002 TS20 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84280) - || 2002 TZ20 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84281) - || 2002 TS22 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84282) - || 2002 TV23 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84283) - || 2002 TN24 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84284) - || 2002 TQ26 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84285) - || 2002 TB27 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84286) - || 2002 TH27 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84287) - || 2002 TQ28 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84288) - || 2002 TF29 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84289) - || 2002 TK29 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84290) - || 2002 TA30 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84291) - || 2002 TC32 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84292) - || 2002 TO32 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84293) - || 2002 TR32 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84294) - || 2002 TJ33 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84295) - || 2002 TX33 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84296) - || 2002 TM36 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84297) - || 2002 TW36 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84298) - || 2002 TB38 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84299) - || 2002 TS38 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84300) - || 2002 TT38 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten